The True Love – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
The True Love (titolo inglese di Bu Ai Bu San) – film del 2014 diretto da Wai Ying Yip